Corrado II di Babenberg
 Corrado II di Borgogna
 Corrado II il Salico
Corrado II di Baviera
 Corrado di Lorena
 Corrado II di Lussemburgo
 Corrado II di Svevia